Ку́юнджич () — южнославянская фамилия.

Известные носители:
 Куюнджич, Андрия (1899—1970) — югославский хорватский футболист, защитник, участник Олимпиады 1924 года.
 Куюнджич, Милан (1842—1893) — сербский учёный и политический деятель.